

Geografia 
 Ance del Sud – è un fiume affluente dell'Allier a livello di Monistrol-d'Allier, che attraversa i dipartimenti della Lozère e dell'Alta Loira 
 Ance – è un fiume, affluente della Loira a livello di Bas-en-Basset, che attraversa i dipartimenti del Puy-de-Dôme, della Loira e dell'Alta Loira.
Ance – comune francese

Musica 
Ance – elemento vibrante di alcuni strumenti a fiato (al plurale)
 Ance – classe di strumenti musicali

Altro 
 ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili
 Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) – ente di standardizzazione e certificazione messicano